

Astronomia 
 Raz Fossae – sistema di canali e depressioni di Tritone

Codici 
 RAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Rawala Kot Airport / Air Base, Rawala Kot / Rawalakot, Pakistan
 raz – codice ISO 639-3 della lingua rahambuu

Geografia 
 Raz – città della provincia di Bojnurd (Iran)
 Pointe du Raz – promontorio della Bretagna (Francia)
 Saint-Julien-de-Raz – comune dell'Isère (Francia)